Markovics ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Markovics, Gründer der Identitären Bewegung Österreich
 Karl Markovics (* 1963), österreichischer Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor
 Marie Antoinette von Markovics (* 1858), deutsche Schauspielerin, Sängerin und Schriftstellerin

Siehe auch:
 Marković, Markovits, Markowitsch, Markowitz, Marcovich